Leptosphaerella är ett släkte av svampar. Leptosphaerella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptosphaerella